Le AFL Grand Final est la finale du championnat de football australien qui voit s'affronter les vainqueurs des deux conférences pour le titre de champion de la Australian Football League.

Palmarès 

Football australien en Australie